een elpee van de Britse band Egg: The Polite Force (Egg)
 de ernaar vernoemde Britse band The Polite Force (band)